Quartier latin (Dzielnica Łacińska) – dzielnica Paryża
 Quartier latin – dzielnica Montrealu